Csaba Horváth puede referirse a las siguientes personas:

 Csaba Horváth (futbolista) (1982), futbolista eslovaco;
 Csaba Horváth (piragüista) (1971), piragüista húngaro;
 Csaba Horváth (ingeniero químico) (1930-2004), ingeniero químico húngaro-estadounidense.